Нобутоси Канэда (; ) — японский футболист. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
После окончания в 1980 году, Канэда стал игроком «Иокогама Ф. Маринос» (ранее - «Ниссан Моторс»). После этого клуб выиграл Кубок Императора 1983 и 1985 годов. А с 1988 по 1990 год команда добивалась успеха в главных турнирах Японии; Японской соккер-лиге JSL, Кубке лиги и Кубке Императора. В 1991 году Канэда завершил карьеру, сыграв 157 матчей и забив 21 гол в чемпионате страны. Также он был включен в символическую сборную лиги по итогам сезона 1983 года.

Карьера в сборной 
15 июня 1977 года, когда Канэда был студентом Университета Чуо, он дебютировал в национальной команде и забил гол в ворота Южной Кореи. На тот момент ему было 19 лет и 119 дней, что является рекордом для самого молодого бомбардира сборной Японии. В 1978 и 1982 годах он выступал на Азиатских играх. А также участвовал в матчах квалификации на Летние Олимпийские игры 1980 и 1984 годов и отборочных матчах к чемпионату мира 1982 года. Всего Канэда провел 58 игр и забил 6 голов за Японию, завершив выступления в 1984 году.

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»